Rodrigo de Souza Fonseca, mais conhecido como Rodrigo Souza (São Gonçalo, 27 de outubro de 1987),casado, é um futebolista brasileiro que atua como volante. Atualmente está no São Bernardo.

Carreira 
Rodrigo Souza começou sua carreira em 2008 no  onde defendeu as cores do time até 2009 quando se transferiu para jogar pelo XSKT Can Tho do Vietname, mas no ano seguinte voltou ao Brasil para defender o  mas durante as temporadas de 2011, 2012 e 2013 esteve atuando no Rio de Janeiro onde defendeu os times Madureira e Nova Iguaçu. Ainda em 2013 se transferiu para o  onde teve grande destaque que lhe rendeu atenção do  mas acabou acertando com o . Sem chances no time, Rodrigo foi emprestado ao  até o fim de 2014.

em 21/04/15 foi emprestado pelo Cruzeiro ao Penapolense.

No Dia 27/08/15 foi emprestado ao América-MG

CRB 
Depois de um ano conturbado no Náutico, acertou com o CRB para a disputa da serie B 2017.

Títulos
Madureira
 Copa Rio: 2011

Cruzeiro
 Campeonato Mineiro: 2014

Prêmios individuais 
 Seleção do Campeonato Pernambucano: 2016

Ligações externas

Naturais de São Gonçalo (Rio de Janeiro)
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Duque de Caxias Futebol Clube
Futebolistas do Sampaio Corrêa Futebol Clube
Futebolistas do Madureira Esporte Clube
Futebolistas do Nova Iguaçu Futebol Clube
Futebolistas do Boa Esporte Clube
Futebolistas do Cruzeiro Esporte Clube
Futebolistas do Criciúma Esporte Clube
Futebolistas do Clube Atlético Penapolense
Futebolistas do América Futebol Clube (Belo Horizonte)
Futebolistas do Clube Náutico Capibaribe
Futebolistas do Clube de Regatas Brasil
Futebolistas do Nacional Atlético Clube (São Paulo)
Futebolistas do Oeste Futebol Clube
Futebolistas do São Bernardo Futebol Clube